

Toponymie

Allemagne 
 La Senne, région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Belgique 
 La Senne est une rivière de Belgique arrosant Bruxelles.

Halieutique 
 La pêche à la senne est une technique de pêche utilisant un filet de pêche appelé senne.

Voir aussi 
 René Le Senne (1882-1954), philosophe français

Homonymie de toponyme